Алекса́ндр Пашко́в:
 Пашков, Александр Васильевич (1792—1868) — генерал-майор, командир 1-й гусарской дивизии.
 Пашков, Александр Викторович (род. 1979) — российский актёр.
 Пашков, Александр Владимирович (род. 1967) — российский государственный деятель.
 Пашков, Александр Константинович (род. 1944) — советский хоккеист, тренер, телекомментатор.
 Пашков, Александр Михайлович (род. 1956) — российский историк.
 Пашков, Александр Павлович (1920—1945) — Герой Советского Союза.